Вечный город:
 Вечный Город () — Рим.
 Вечный город — () название фильмов:
 «Вечный город» — американская немая военная мелодрама 1923 года.
 «Вечный город» — фильм Эдвина Портера, 1915 года..

Прозвища городов